Александр Александрович Столяров:
* Столяров, Александр Александрович (1813—1863) — российский изобретатель-самоучка.
 Столяров, Александр Александрович (1913—1985) — педагог, Герой Социалистического Труда.
 Столяров, Александр Александрович (род. 1946) — советский и российский востоковед.